

Загальні поняття 

 Верховина — загальний термін на означення гірської області
 «Верховина» — марка радянських мопедів виробництва Львівського мотозаводу
 «Верховина» — нічний швидкий поїзд № 74/73 Львівської залізниці сполученням Львів — Москва
 «Верховина» — відома марка дешевих цигарок без фільтру Львівського виробництва. Оспівані гуртом «Брати Гадюкіни» у пісні «Сорок пачок „Верховини“»
 «Верховина» — народна аматорська кіностудія у Івано-Франківську.
 Стрийський краєзнавчий музей «Верховина»
 «Верховина» —  Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю України

Топоніми

Верховина — селище міського типу, Івано-Франківська область, Верховинський район, районний центр
 Верховина — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Верховина — село, Полтавська область, Миргородський район
 «Верховина» — гірськолижний курорт біля смт Верховина
 «Верховина» — ботанічна пам'ятка природи на території Зборівського району Тернопільської області
 Верховина-Бистра —  село в Україні, в Закарпатській області, Великоберезнянському районі.

Верховина () — село, Мінська область, Борисовський район